Фудзікава — українська транслітерація японської назви річки Фудзі.
Фудзікава (Сідзуока)
Фудзікава (Яманасі)

Див. також 
Фудзі